Институ́т ба́бушек — фильм-спектакль по оригинальному сценарию Анны Родионовой, созданный Главной редакцией литературно-драматических программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Премьера на телевидении состоялась 6 августа 1984 года.

История создания 
Фильм-спектакль создан в рамках цикла «По Вашему письму». Премьеру фильма на телевидении предваряла вступительная беседа между ведущей Азой Лихитченко и сценаристом Анной Родионовой, в которой рассказывалось, что сценарий был специально написан на основе нескольких писем, поступивших в адрес Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения. В письмах описывались различные проблемные ситуации в семьях телезрителей, связанные с конфликтом поколений, с непониманием, возникшим между родителями и детьми. Отдельные эпизоды этих историй стали основой сюжета телеспектакля.

Данная особенность сюжета особо подчёркивается в финале фильма, когда как бы цитируются отрывки из писем всех четырёх главных героев с их краткой оценкой той сложной ситуации, в которой они оказались.

Сюжет 
Молодые родители Алла и Роберт собираются уехать на 5 лет в Норильск. Роберт видит в работе на Крайнем Севере возможность профессиональной самореализации, которой у него не будет в крупном городе, Алла едет не столько из профессиональных соображений, сколько из боязни, что в Норильске у мужа могут завязаться близкие отношения с другой женщиной, его коллегой по проектному институту. Большая занятость на новой работе и очень сложные климатические условия — причины, по которым молодые супруги решают не брать с собой детей, дошкольника Петю и годовалую Аглаю. По их мнению, о детях вполне смогут заботиться все эти 5 лет бабушки — мать Роберта, интеллигентная Зинаида Вениаминовна, знающая французский язык и много лет преподававшая музыку, и мать Аллы, простоватая, но сердечная баба Поля, живущая в сельском пригороде.

Однако сами бабушки считают ситуацию, когда долгие годы дети будут расти без родителей, недопустимой. Алле и Роберту, полагают они, не хватает чувства ответственности за своих детей. В конечном итоге, столкновение поколений приводит к разрыву до этого прочных семейных уз, семья распадается на несколько частей, разделённых либо тысячами километров расстояния, либо глухой стеной непонимания и обиды.

В ролях 
 Евгения Ханаева — баба Зина (Зинаида Вениаминовна), мать Роберта
 Антонина Дмитриева — баба Поля (Прасковья Игнатьевна), мать Аллы
 Лариса Кузнецова — Алла
 Юрий Астафьев — Роберт
 Антон Симан — Петя, сын Роберта и Аллы
 Галина Васькова — Тася, подруга бабы Поли, продающая корову
 Ольга Гёзе-Станицына (в титрах — Ольга Станицина) — Галочка, подруга Зинаиды Вениаминовны из группы здоровья
 Виктория Раецкая — Ирочка, подруга Зинаиды Вениаминовны из группы здоровья

Музыка 
В финальных титрах телефильма звучит песня «От прощанья до прощанья» в исполнении Александра Дольского.

Ссылки 
 Институт бабушек  на Рускино.ру
 Институт бабушек  на сайте telespektakli.ru

Телеспектакли СССР 1984 года
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Драматические телеспектакли СССР